El Peral puede referirse a:

 El Peral, municipio de España;
 El Peral, localidad de la Argentina;
 laguna El Peral, espejo de agua de Chile.